Burg Kransberg kann bedeuten:

 Schloss Kransberg
 Burg Kranzberg